Die Saison 2005/06 der Celtic League, der von irischen, walisischen und schottischen Rugby-Teams gemeinsam ausgetragenen Meisterschaft, begann am 2. September 2005. Die reguläre Saison umfasste zwanzig Spieltage (je eine Vor- und Rückrunde) und dauerte bis zum 27. Mai 2006. Die nordirische Mannschaft Ulster Rugby gewann die Meisterschaft.

Tabelle 

M = Amtierender Meister

Die Punkte werden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr erfolgreiche Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Weblinks 
 Offizielle Website

2006
Rugby 2005
Rugby 2006